Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2016/17 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2016/17 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle Mannschaften nutzten die Kontingent komplett, so meldete der SV Medizin Erfurt nur 12 Spielerinnen.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, EGY = Ägypten, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SVK = Slowakei, SUI = Schweiz, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

OSG Baden-Baden

SK Schwäbisch Hall

Hamburger SK

SC Bad Königshofen

Rodewischer Schachmiezen

SF Deizisau

TuRa Harksheide

SV Medizin Erfurt

Karlsruher Schachfreunde

SK Lehrte

FC Bayern München

Schachgesellschaft Augsburg

Anmerkungen 
 Júlia Movsesjan hieß bis zur Saison 2015/16 Júlia Kočetková.
 Melanie Lubbe hieß bis zur Saison 2015/16 Melanie Ohme.
 Jovana Rapport hieß früher Jovana Vojinović.
 Stefanie Scognamiglio hieß früher Stefanie Schulz.
 Deimantė Daulytė heißt seit der Saison 2017/18 Deimantė Cornette.
 Magdalena Krasnodębska heißt seit der Saison 2017/18 Magdalena Karasińska.
 Dorothee Schulze heißt seit der Saison 2017/18 Dorothee Schlobohm.
 Cristina-Adela Foișor starb am 21. Januar 2017.
 Der Wettkampf zwischen dem SC Bad Königshofen und TuRa Harksheide wurde wegen einer fehlerhaften Aufstellung Bad Königshofen mit 6:0 für Harksheide gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 

 Ergebnisdienst beim Niedersächsischen Schachverband

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2016
Schach 2017